Komisariat ludowy
 Komisariat Rzeszy Ukraina
 Komisariat Rzeszy Wschód
 Komisariat Rzeszy Moskwa
 Komisariat Rzeszy Kaukaz
 Komisariat Ziemi Świętej
 Komisariat (serial telewizyjny)

Zobacz też: komisarz